Le mot Europe (du grec ancien  / ) et son dérivé, Européen (ou européen), ont plusieurs significations.

Europe

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque :
 Europe (fille d'Agénor), une princesse de Tyr en Phénicie, aimée de Zeus ;
 Europe (fille de Tityos), une amante de Poséidon et la mère d'Euphémos ;
 Europe (Océanide), une Océanide et une Néphélée, fille d'Océan et de Téthys ;
 Europe fille d'Égialée, épouse de Phoronée ;
 Europe la naïade, fille du dieu fleuve Nilos et de Callirhoé ;
 Europa (fille de Laodicus), l'une des victimes sacrificielles du Minotaure ;
 Europe, un surnom de Déméter.

Géographie
 L'Europe, un continent.
 Europos, nom du village de naissance macédonien du général d'Alexandre le Grand puis du satrape Séleucos , fondateur de la dynastie des Séleucides, dont l'empire s'étendait de l'actuelle Syrie à l'actuel Iran. Séleucos  donne le nom de son village d'origine à la grande cité de Doura Europos qu'il fonde sur les bords de l'Euphrate à l'est de la Syrie actuelle vers

Géographie politique 
 L'Union européenne, couramment (et improprement) appelée Europe, union intergouvernementale et supranationale regroupant la majorité des États du continent européen.
 Le Conseil de l'Europe, une organisation internationale regroupant quarante-sept pays européens.
 L'Union de l'Europe occidentale, une ancienne organisation de défense, de 1954 à 2011.

Géographie urbaine 
 Europe, une station du métro de Paris, sur la ligne 3, qui tire son nom de la place de l'Europe, dans le .
 Le quartier de l'Europe, un quartier administratif de Paris, autour de la place de l’Europe.
 La tour Europe, un gratte-ciel du quartier d’affaires de la Défense, dans la proche banlieue ouest de Paris.
 La tour de l'Europe, tour qui domine la ville de Mulhouse, en Alsace.
 Le quartier Europe, un quartier de Tours.
 Le quartier Europe, un quartier de Brest.

Géographie historique 
 L'Europe, province romaine, qui correspondait à peu près à la partie européenne de l'actuelle Turquie.

Sciences
 En astronomie :
 Europe, un satellite naturel de Jupiter ;
 (52) Europe, un astéroïde.

Musique
 James Reese Europe (1880-1919), musicien, arrangeur, compositeur et bandleader afro-américain spécialiste du ragtime et de musique populaire américaine.
 Europe, groupe de glam metal suédois.
 Europe, premier album du groupe suédois Europe, sorti en 1983.
 L'Europe, chanson du groupe Noir Désir, sortie en 2001.
 Europe, hymne national du Kosovo.

Littérature
 Europe, une revue littéraire fondée en 1923.
 Europe, titre d'une pièce de théâtre du cardinal de Richelieu.

Bande-dessinée 
 Europe, troisième tome de la série de bandes dessinées Aménophis .

Médias
 Europe 1, une station de radio française.
 Europe 2, une radio privée française musicale ayant émis de 1986 à 2007 et remplacée par Virgin Radio.
 Europe 2 TV, une chaîne de télévision numérique française créée en 2005 et renommée Virgin 17 en 2007, puis Direct Star en 2010, pour prendre le nom de D17 en 2012, puis CStar en 2016.

Marine
 Europe ou Moth-europe, un type de dériveur solitaire.
 L’Europe, une goélette construite en 1926.

Européen
 Un Européen, un habitant de l’Europe.
 Le type européen, type historique des habitants de l’Europe.
 L'européen, une race de chat.
L'Européen, une salle de spectacle située près de la place Clichy, à Paris.

Références

Bibliographie 
 .

Voir aussi